Oliva (Córdoba), een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba
Oliva (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Oliva (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
Oliva (geslacht), een geslacht van slakken
Oliva, bandnaam van soloproject Jon Oliva 
 Oliwa, ook Oliva geschreven, voormalig klooster en huidig stadsdeel van Gdansk

in samenstellingen:
Oliva Gessi, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia
Oliva de Mérida, een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
Oliva de la Frontera, een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
Oliwa, een voormalig kloosterstadje nabij de Poolse stad Gdansk
La Oliva, een gemeente in de Spaanse provincie Las Palmas
Santa Oliva, een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona

Personen met de achternaam Oliva
Andrés Oliva, een Spaanse wielrenner
Criss Oliva, een Amerikaans gitarist en medeoprichter van Savatage (1963-1993)
Jon Oliva, een Amerikaans multi-instrumentalist en medeoprichter van Savatage
Juan Manuel Oliva, een Mexicaans politicus